Il detentore Stefan Edberg ha perso in semifinale contro Michael Stich.

Michael Stich ha battuto in finale Boris Becker 6-4, 7-6(4), 6-4.

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1991
ATP Tour 1991